Жак-Эдм Дюмо́н (; 10 апреля 1761 года, Париж — 21 февраля 1844 года, там же) — французский скульптор, сын скульптора Эдма Дюмона и, в свою очередь, отец скульптора Огюста Дюмона. Ученик Пажу, совершенствовавшийся в Италии, по возвращении в Париж исполнял статуи, бюсты и рельефы для дворцов, публичных зданий и монументов.

Творчество 
Статуи для парижских памятников:
 Св. Людовика,
 генерала Пишегрю,
 Малерба;
 Кольбера.

Ссылки 
 

Скульпторы Франции XVIII века